Шатне може да се односи на:

 Шатне (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Шатне (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Шатне (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар
 Шатне (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Шатне (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Шатне (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шатне“